Die Libanesische Premier League 2012/13 war die 53. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war der Safa SC Beirut. Die Saison begann am 28. September 2012 und endete am 12. Mai 2013.

al-Mabarrah und Al-Ahli Saida stiegen nach der Saison 2011/12 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Shabab al-Ghazieh und al Egtmaaey Tripoli.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2012/13 bei Soccerway.com
 Saison 2012/13 bei RSSSF.com

2012 13
Fußballsaison 2012/13